

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Doj“ beginnt.

Doj 



Doja 
 Doja Cat (* 1995), US-amerikanische Rapperin und Sängerin

Dojc 
 Dojčin, Dragan (* 1976), serbischer Basketballspieler

Doje 
 Doje Cering (* 1939), chinesischer Politiker (Volksrepublik China), Minister für zivile Angelegenheiten